Bernhard Klose ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Klose (Mediziner) (1869–1963), deutscher Urologe 
 Bernhard Klose (Jurist) (* 1966), deutscher Jurist, Richter und Rechtshistoriker